World Relief Deutschland (прежнее название — PartnerAid; от англ. «партнёрская помощь») — межконфессиональная, христианская, гуманитарная, неправительственная организация, которая оказывает помощь в ряде стран Африки и Азии.

Целью деятельности организации является решение проблем бедности и предоставление обделенным людям возможности повысить уровень жизни через проекты в сфере развития и первой помощи.

Основной фокус работы PartnerAid направлен на три области: ориентированная на развитие первая помощь; здоровье, вода и питание; образование и обеспечение средств к существованию.

Главный офис организации находится в городе Ной-Анспах, Германия. Имеются также партнёрские офисы в Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США.

Принципы работы 
PartnerAid основывается в своей работе на принципах равенства и уважительного отношения к людям разных культур, вероисповедований, мировоззрений, полов, возрастов, ориентаций и политических направленностей. PartnerAid признает важность культурного многообразия и считает партнерство успешным только в том случае, если стороны рассматривают друг друга как равных.

PartnerAid подписал Кодекс Поведения для международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и общественных организаций во время предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который содержит основные профессиональные принципы для работы и создания определенных стандартов во время чрезвычайных ситуаций.

История создания 

PartnerAid был основан христианами в Германии в 1998 году. Изначально его деятельность основывалась на добровольном участии. Помощь в борьбе с бедностью оказывалась в странах Центральной и Южной Азии. Со временем сфера деятельности и количество проектов организации стали расти. Вместе с этим стало меняться и сознание того, что для успешных и стабильных результатов работы в стране требуется в первую очередь понимание её культуры, образа жизни населяющих её людей, их языка и религии. Это привело к тому, что проекты PartnerAid и пребывание их участников в стране стали долгосрочными, а также послужило основой реорганизации внутри PartnerAid.

На сегодняшний день PartnerAid оказал помощь людям из 15 стран Азии и Африки. Проекты проводятся в данный момент в 9 странах: Индонезии, Йемене, Кыргызстане, Пакистане, Сомали, Судане, Таджикистане, Танзании и Эфиопии. В 2011 году 219.911 людей, участвующих в 5 крупнейших проектах PartnerAid, извлекли пользу из совместной работы с организацией. Общие расходы составили при этом 2,195,192.00 евро.

Деятельность 
Важными инструментами работы PartnerAid в развивающихся странах являются различные проекты развития общества и учреждений, первая помощь в чрезвычайных ситуациях, консультирование и содействие развитию общественности, а также поддержка нуждающихся. Особое значение в работе PartnerAid придаётся уважению культурных ценностей страны. Это является ключом к успешному и эффективному проведению проектов.

Ориентированная на развитие первая помощь 
PartnerAid преследует цель облегчить бедственное положение и смягчить лишения, которые претерпевают люди вследствие чрезвычайных ситуаций. PartnerAid стремится избежать возникновения зависимости пострадавших от гуманитарной помощи и предоставляет возможность вести самостоятельный образ жизни после чрезвычайных ситуаций.

Здоровье, вода и питание 
PartnerAid обеспечивает медицинскую помощь пострадавшим во время катастроф и конфликтов, способствует предотвращению возникновения болезней, заботится об обеспечении всем необходимым матерей и детей, следит за улучшением детского питания, уделяет особое внимание адекватным гигиеническим условиям и обеспечению пострадавших чистой питьевой водой.

Образование и обеспечение средств к существованию 
Обеспечение доступа к посещению детьми начальной и общеобразовательной школы, а также к дальнейшему профессиональному обучению является основной целью работы PartnerAid в сфере образования. С этим связаны и меры, которые приносят устойчивый доход и позволяют преодолеть бедность. Поощрение мелкой промышленности, тренинги и обучение, микрокредиты, улучшение инфраструктуры и консультирование — инструменты деятельности PartnerAid в сфере образования.

Финансирование 

Основные источники финансирования PartnerAid — это дотации и пожертвования как частных лиц, так и различных учреждений. Согласно годовому отчету PartnerAid за 2011 год основными источниками дохода были субсидии, а также пожертвования и членские взносы (смотри диаграмму). 89,1 % всех средств была инвестирована в проекты; 10,9 % были вложены в административные и рекламные операции.

Организационная структура 

PAI — PartnerAid International e.V. — это зарегистрированная некоммерческая организация. Кроме организации PAI — PartnerAid International e.V. в Германии имеются также некоммерческие организации PartnerAid в Великобритании (PartnerAid UK), США (PartnerAid US), Нидерландах (PartnerAid NL) и Швейцарии (PartnerAid Schweiz). Все они работают на общей этнической основе и преследуют общие цели. С юридической и финансовой точки зрения они независимы друг от друга.

Органами объединения являются общее собрание членов, совет директоров и наблюдательный совет. Отдел международных программ подчинён непосредственно совету директоров, однако координируется отделом операций главного офиса. Сотрудники PartnerAid работают в офисе организации и в проектах как на общественных началах, так и в рамках основной деятельности.

Членство 
 EPN Hessen — Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen (Система политики развития в земле Гессен)
 Deutsch-Jemenitische Gesellschaft — (Немецко- Йеменское общество)
 Erlassjahr.de — Ассоциация немецких организаций по политике развития.

Партнёры 

Партнёры в ООН
 IOM — Международная организация по миграции
 ПРООН — Программа развития ООН
 UNFPA — Фонд ООН в области народонаселения
 UNHCR — Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 UNICEF — Детский фонд ООН
 UNOCHA — United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
 WFP — Всемирная продовольственная программа
 WHO — Всемирная организация здравоохранения

Партнёры в правительстве
 CIM — Центр международной миграции и развития
 GIZ — Немецкое общество международного развития
 Посольство Японии в Йемене
 USAID / OFDA — Агентство США по международному развитию

Другие организации
 Aid to Leprosy Patients
 Aktion HelpDirekt e.V.
 Concern Worldwide
 Dorcas Aid International
 Food for the Hungry
 gut.org
 Hope e.V.
 Humedica e.V.
 Millennium Relief and Development Services
 PartnerAid CH
 PartnerAid NL
 PartnerAid UK
 PartnerAid USA
 Tearfund UK.

Ссылки 
 http://www.partneraid.org/
 http://www.partneraid.org/?noredirect=en

Примечания 

Благотворительные организации Германии
Организации, основанные в 1998 году